Sunne landsfiskalsdistrikt kan avse:
Valbo landsfiskalsdistrikt, Gävleborgs län, från 1 oktober 1941 kallat Gävle landsfiskalsdistrikt.
Valbo landsfiskalsdistrikt, Älvsborgs län, bildat 1 oktober 1941.